Café Corso steht für:
 Café Corso (Leipzig)
 Café Corso (Salzburg)